Fiorelli ist der Familienname folgender Personen:
 Aldo Fiorelli (1915–1983), italienischer Schauspieler
 Filippo Fiorelli (* 1994), italienischer Radrennfahrer
 Giuseppe Fiorelli (1823–1896), italienischer Archäologe und Numismatiker
 Nada Fiorelli (1919–1984), italienische Schauspielerin